Вулиця Луначарського — вулиця в місті Луганськ.

 Вулиця Луначарського — колишня назва Європейської вулиці в місті Бахмач.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Чернігівської вулиці в місті Берислав.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Берегової вулиці в місті Борзна.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Покровської вулиці в місті Васильків.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Лисогорської вулиці в смт Велика Олександрівка.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Свято-Іллінської вулиці в смт Високий.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Завгородньої вулиці в місті Вовчанськ.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Мазепи у місті Гадяч.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Йосипа Шкловського в місті Глухів.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Паркової вулиці в місті Гнівань.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Сонячної вулиці в місті Градизьк.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Василя Стуса в місті Дніпро.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Василя Стуса в місті Жмеринка.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Привокзальної вулиці в місті Запоріжжя.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Привітної вулиці в смт Зеленівка.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Знам'янка.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Молодіжної вулиці в місті Золоте.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Отамана Головатого в місті Ізмаїл.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Межової вулиці в місті Камінь-Каширський.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Фаїни Гаєнко в місті Каховка.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Митрополита Андрея Шептицького в місті Київ.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Тріумфальної вулиці в місті Краматорськ.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Затишна у смт. Королево.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Северина Наливайка в місті Кременчук.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Костя Пестушка в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в місті Кропивницький.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Чумацької вулиці в місті Лисичанськ.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Григорія Тютюнника в місті Лубни.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Валерія Лобановського в місті Люботин.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Солов'їної вулиці в місті Марганець.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Рубінової вулиці в місті Маріуполь.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Покровської вулиці в місті Мелітополь.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Незалежності в місті Мерефа.
 Вулиця Луначарського — колишня назва 10-ї Слобідської вулиці в місті Миколаїв.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Бикова в місті Мирноград.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Центральної вулиці в смт Мілове.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Антона Шепи в місті Мукачево.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Гімназійної вулиці в місті Немирів.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Стефана Яворського в місті Ніжин.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Промислової вулиці в місті Нікополь.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Монастирської вулиці в місті Новгород-Сіверський.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Миколи Зерова в місті Новомиргород.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Софіївської вулиці в місті Олександрія.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Академіка Кримського в місті Острог.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Торгової вулиці в місті Очаків.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Академіка Миколи Амосова в місті Первомайськ Миколаївської області.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Гетьманської вулиці в місті Подільськ.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Леоніда Бикова в місті Покровськ.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Сацького в місті Пологи.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Помічна.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Миколи Костомарова в місті Прилуки.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Миколи Маклакова в місті Путивль.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Дачної вулиці в місті Сєвєродонецьк.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Міської вулиці в місті Слов'янськ.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Енергетичної вулиці в місті Сміла.
 Вулиця Луначарського — колишня назва Дачної вулиці в місті Соледар.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Березовського в місті Умань.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Врубеля в місті Харків.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Івана Карпенка-Карого в місті Херсон.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Генерала Момота в місті Черкаси.
 Вулиця Луначарського — колишня назва вулиці Симона Петлюри в місті Шепетівка.

Вулиці, названі на честь людей